Demandt ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Demandt (* 1937), deutscher Historiker und Kulturwissenschaftler
 Karl Ernst Demandt (1909–1990), deutscher Historiker 
 Philipp Demandt (* 1971), deutscher Kunsthistoriker
 Simone Demandt (* 1959), deutsche Fotokünstlerin und Hochschullehrerin
 Sven Demandt (* 1965), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Demand
 Demant